«Ра́йндорф А́льтах» () — австрийский профессиональный футбольный клуб из Альтаха, земля Форарльберг. Основан 26 декабря 1929 года под названием «Турнербунд Альтах», современное именование носит с 1949 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Кэшпойнт-Арена» общей вместимостью порядка 8 500 зрителей.

Действующий участник австрийской Бундеслиги, высшего дивизиона чемпионата Австрии по футболу.

История названий 
 1929—1946 «Турнербунд Альтах»
 1946—1949 «СВ Альтах»
 1949— «СК Райндорф Альтах»

Достижения клуба 
 Бундеслига
  Бронзовый призёр (1): 2014/15
 Первая лига
  Чемпион (2): 2005/06, 2013/14
 Региональная лига
  Чемпион (3): 1990/91, 1996/97, 2003/04
 Чемпионат земли Форарльберг
  Чемпион (1): 1985/86
 Кубок земли Форарльберг
  Победитель (5): 1986/87, 1987/88, 1992/93, 2001/02, 2002/03

Статистика выступлений с 2005 года

Выступления в еврокубках

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на transfermarkt.com
 Профиль на footballdatabase.eu
 Профиль на soccerpunter.com
 Профиль на soccerway.com
 Профиль на soccer365.ru
 Профиль на ceroacero.es

Футбольные клубы Австрии